Alain kan som auktorsförkortning betyda:

 Henri Alain Liogier
 Brother Alain

Robotskapade auktorsförkortningar